Die KIA Korea Open 2014 waren ein Tennisturnier im Rahmen der WTA Tour 2014, das vom 13. bis 21. September in Seoul stattfand. Das Hartplatzturnier der Kategorie International Teil wurde parallel zu den Toray Pan Pacific Open 2014 in Tokio und den Guangzhou International Women’s Open 2014 ausgetragen.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Plätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Seoul